Кубок Шпенглера 1977 — 51-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 30 грудня 1977 року.

Календар

Підсумкова таблиця 

Матч «Дукла» — «Кельн» зупинено в кінці 2 періоду за рахунку 7:1 через снігопад, тому був анульований матч Швейцарія — AIK. СКА та «Дукла», набрали однакову кількість очок, виявили переможця турніру по булітах, де СКА здобув перемогу 3:2.

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Їржі Голик (Дукла Їглава) 5 (4+1)

Див. також 
 1977 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 «Кубок Шпенглера 1977»  
 «Кубок Шпенглера 1977»  

1977
1977 у хокеї з шайбою
1977 у швейцарському спорті